Val-d'Or är en ort i Kanada.   Den ligger i regionen Abitibi-Témiscamingue och provinsen Québec, i den sydöstra delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Ottawa. Val-d'Or ligger  meter över havet och antalet invånare är . Den ligger vid sjön Lac Stabell.

Terrängen runt Val-d'Or är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Val-d'Or. Det finns inga andra samhällen i närheten.

I omgivningarna runt Val-d'Or växer i huvudsak blandskog. Runt Val-d'Or är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är oktober, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är februari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Québec